Die Saison 2017/18 war die zwölfte Spielzeit der Nachwuchs-Basketball-Bundesliga.

Während der Hauptrunde spielten insgesamt 34 Mannschaften, die in vier regionalen Divisionen aufgeteilt waren, zunächst in einem Ligabetrieb mit Hin- und Rückspiel gegeneinander. Die Hauptrunde wurde vom 8. Oktober 2017 bis zum 11. März 2018 ausgespielt. Die vier bestplatzierten Vereine jeder Hauptrunde qualifizieren sich für die Play-offs und haben automatisch das Teilnahmerecht für die Folgesaison erworben. Die Teams auf den Plätzen 5 bis 8 jeder Runde traten in den Play-downs an und spielten um den Klassenerhalt. Sowohl Play-offs als auch Play-downs wurden im Modus Best of Three gespielt. Die vier Verliererteams der Play-downs sowie die Neuntplatzierten in den Hauptrunden 1 und 3 mussten sich erneut für die Folgesaison qualifizieren. Die vier Gewinnerteams der Play-offs traten in einem Abschlussturnier an, dessen Gewinner Deutscher Meister wird.

Als amtierender Deutscher Meister ging der FC Bayern München in die Saison. Meister wurde zum ersten Mal seit 2014 und zum insgesamt dritten Mal Alba Berlin.

Teilnehmer

Abschlusstabellen 

 Bei Punktgleichheit entscheidet der direkte Vergleich
 Stand: Hauptrundenabschluss

Hauptrunde 1 (Nordost)

Hauptrunde 2 (West)

Hauptrunde 3 (Ost)

Hauptrunde 4 (Süd)

Allstar-Game 

Das Allstar-Game fand am 13. Januar 2018 vor dem BBL All-Star Game in der Lokhalle Göttingen statt. Die Nord-ALLSTARS konnten sich gegen die Südauswahl mit 88:79 (23:15, 13:11, 28:22, 24:31) durchsetzen, der erst dritte Sieg (bei 8 Niederlagen) für den Norden. Zum Most Valuable Player des All-Star-Games wurde der Berliner Hendrik Drescher gekürt.

Post-Season 
Die Zahlen geben die Platzierung während der Hauptrunde an, der farbige Hintergrund die Zugehörigkeit zu den Divisionen:

Play-Downs

Nord 

Übersicht der einzelnen Play-down-Runden
1. Runde

Gießen 46ers (5) – Baskets Akademie Weser-Ems (8) 2:0 (72:57, 87:71)

Uni Baskets Paderborn (6) – RheinStars Köln (7) 2:0 (65:53, 66:53)

Team Bonn/Rhöndorf (6) – Eisbären Bremerhaven (7) 2:1 (64:47, 61:62, 59:51)

BG Göttingen Juniors (5) – Schoder Junior-Giraffen Langen (8) 2:0 (84:67, 59:49)

2. Runde

Baskets Akademie Weser-Ems (8) – RheinStars Köln (7) 1:2 (68:70, 65:59, 62:63)

Eisbären Bremerhaven (7) – Schoder Junior-Giraffen Langen (8) 2:0 (50:45, 76:32)

Süd 

Übersicht der einzelnen Play-down-Runden
1. Runde

Young Tigers Tübingen (5) – s.Oliver Baskets Akademie (8) 0:2 (78:85, 57:64)

MBC Junior Sixers (6) – BG Karlsruhe (7) 2:0 (80:58, 70:69)

Team Urspring (6) – Rockets (7) 2:0 (81:72, 59:59)

Science City Jena (5) – BBU Allgäu/Memmingen (8) 2:1 (77:60, 48:70, 62:58)

2. Runde

Young Tigers Tübingen (5) – BG Karlsruhe (7) 2:0 (85:62, 78:49)

Rockets (7) – BBU Allgäu/Memmingen (8) 1:1 (69:66, 72:81, 59:74)

Play-Offs

Nord 

Übersicht der einzelnen Play-off-Runden
1. Runde

Alba Berlin (1) – Metropol Baskets Ruhr (4) 2:0 (85:46,95:64)

Eintracht Frankfurt/Fraport Skyliners (2) – AB Baskets (3) 2:0 (77:64, 76:57)

YOUNG RASTA DRAGONS (2) – Phoenix Hagen Juniors (3) 2:1 (77:81, 88:69, 87:54)

TSV Bayer 04 Leverkusen (1) – Piraten Hamburg (4) 2:0 (101:69, 70:38)

2. Runde

Alba Berlin (1) – Eintracht Frankfurt/Fraport Skyliners (2) 2:0 (91:61, 95:62)

YOUNG RASTA DRAGONS (2) – TSV Bayer 04 Leverkusen (1) 2:0 (79:65, 79:57)

Süd 

Übersicht der einzelnen Play-off-Runden
1. Runde

ratiopharm Ulm (1) – Crailsheim Merlins (4) 2:0 (123:64,87:47)

TSV Tröster Breitengüßbach(2) – Porsche BBA Ludwigsburg (3) 0:2 (60:79, 74:83)

Nürnberg Falcons (1) – FC Bayern München (4) 0:2 (68:92, 74:95)

Internationale Basketball Akademie München (2) – Niners Academy (3) 2:1 (81:76, 67:56)

2. Runde

ratiopharm Ulm (1) – Porsche BBA Ludwigsburg 2:0 (81:73, 85:73)

FC Bayern München (4) – Internationale Basketball Akademie München (2) 2:0 (86:74, 96:61)

TOP-Four

Auszeichnungen 

 Most Valuable Player: Jonas Mattisseck (Alba Berlin)
 Trainer des Jahres: Josef Dulibic (Alba Berlin)
 Bester Verteidiger: Jonas Mattisseck (Alba Berlin)
 Rookie des Jahres: Franz Wagner (Alba Berlin)
 Most Valuable Player des Finalturniers: Franz Wagner (Alba Berlin)

Weblinks 
 Offizielle Homepage der NBBL

Einzelnachweise 

2017/18
Basketballsaison 2017/18